Катапульта — механічний прилад для метання снарядів.
 Катапульта (крісло-катапульта) — пристрій для врятування льотчика з літального апарата.
 Стартова катапульта — пристрій для запуску літальних апаратів з борту корабля.